Rose Bernd – film del 1919 diretto da Alfred Halm
Rose Bernd – film tv del 1958 diretto da Paul Lewitt
Rose Bernd – film tv del 1962 diretto da Gustav Burmester
Rose Bernd – film tv del 1964 diretto da Fred Mahr
Rose Bernd – film tv del 1998 diretto da Valentin Jeker